Raul Amarilla ist der Name folgender Personen:

* Raúl Amarilla Romero (* 1988), paraguayischer Fußballspieler
 Raúl Vicente Amarilla (* 1960), paraguayischer Fußballspieler und -trainer